Вама има више значења:

 Вама (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Вама (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Вама (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Вама (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Вама (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији